Kõnnu ist der Name folgender Dörfer in Estland:

 Kõnnu (Jõgeva) in der Landgemeinde Jõgeva (Kreis Jõgeva)
 Kõnnu (Kastre) in der Landgemeinde Kastre (Kreis Tartu)
 Kõnnu (Kuusalu) in der Landgemeinde Kuusalu (Kreis Harju)
 Kõnnu (Põhja-Pärnumaa) in der Landgemeinde Põhja-Pärnumaa (Kreis Pärnu)
 Kõnnu (Räpina) in der Landgemeinde Räpina (Kreis Põlva)
 Kõnnu (Saaremaa) in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)
 Püha-Kõnnu, bis 2017 Kõnnu, in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)